Rumunjska:
 Iaşi (grad)
 Iaşi (županija)